Абско́н () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, округ Валансьен, кантон Денен. Расположена в 15 км к западу от Валансьена и в 38 км к югу Лилля. Через территорию коммуны проходит автомагистраль А21.

Население (2017) — 4 447 человек.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,0 %
 промышленность — 10,2 %
 строительство — 12,9 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 34,5 %
 государственные и муниципальные службы — 42,4 %

Уровень безработицы (2017) — 19,7 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 17 350 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Абскона с 2008 года занимает Патрик Ковальчик (Patrick Kowalczyk). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список одержал победу в 1-м туре, получив 51,20 % голосов.

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2014 года

Города Нор — Па-де-Кале